Треспадерне ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Мериндадес. Занимает площадь 37 км². Население — 1099 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 80 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Trespaderne
 Vista Aérea de Trespaderne
 Peña Txamizo de Trespaderne
 Turismo Rural en la Merindades
 Peña Garito
 Peña Txirin 
 Trespaderne en Wikimapia

Муниципалитеты Бургоса